Unione europea
Unione europea occidentale
Unione europea dei pagamenti
Unione europea di ciclismo
Unione europea di radiodiffusione
Poggio Tre Galli, quartiere di Potenza, noto anche come Europa Unita

Pagine correlate
Eu